Стрекалов — русская фамилия; имеет женскую форму Стрекалова.

Известные носители 
 Стрекалов, Геннадий Михайлович (1940—2004) — советский и российский лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Стрекалов, Николай Викторович — советский военачальник.
 Стрекалов, Пётр Семёнович (1920—1997) — Герой Советского Союза.



См. также 
 Стрикалов